Варез может означать:
 Варез (, от ) — сленговое название программного обеспечения, полученного с нарушением авторского права.
 Варе́з — коммуна в департаменте Приморская Шаранта, Франция.
 Варез, Эдгар (1883—1965) — французский и американский композитор.